

Geografia
La Valletta – capitale di Malta
La Valletta Brianza – comune italiano in provincia di Lecco

Altro
La Valletta – nave traghetto

Pagine correlate 
 Valletta
 Valletto
 Vallette